Harsin est une section de la commune de Nassogne située en région wallonne dans la province de Luxembourg en Belgique
 Harsin est un chef-lieu de district de la province de Kermanshah en Iran